100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 1 sierpnia. Finał rozegrano 2 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udziały 73 (74 zgłoszonych) zawodniczki z 66 państw.

Złoty medal zdobyła Cate Campbell reprezentująca Australię. Drugie miejsce zajęła Szwedka Sarah Sjöström, a brązowy medal przypadł Ranomi Kromowidjojo z Holandii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013